Claerbout ist der Familienname folgender Personen:

 David Claerbout (* 1969), belgischer Videokünstler
 Lucas Claerbout (* 1992), französischer Badmintonspieler